Гёкчек Ведерсон (; 22 июля 1981 года, Кампус-дус-Гойтаказис) — турецкий футболист бразильского происхождения, играющий на позиции защитника или полузащитника.

Клубная карьера 
Ведерсон начинал свою карьеру футболиста в бразильском клубе «Интернасьонал». Далее он выступал за бразильские команды «Американо», «Васко да Гама», «Жувентуде» и «Итуано». В июле 2004 года Ведерсон подписал контракт с клубом турецкой Суперлиги «Анкараспор». 8 августа 2004 года он дебютировал в главной турецкой лиге, выйдя в основном составе в гостевом поединке против «Себатспора». Спустя неделю Ведерсон забил свой первый гол на высшем уровне, сравняв счёт в домашней игре с «Малатьяспором». Всего он за «Анкараспор» отыграл три с половиной сезона. Летом 2007 года Ведерсон перешёл в «Фенербахче». Спустя 3 года он подписал соглашение с «Бурсаспором», в августе 2013 года — с «Антальяспором», а в июле 2014 года — с командой «Мерсин Идманюрду».

Достижения 
 «Фенербахче»
 Обладатель Суперкубка Турции (2): 2007, 2009

Примечания

Ссылки 
 Профиль на mackolik.com
 
 Профиль на worldfootball.net
 

Футболисты Бразилии
Футболисты Турции
Игроки ФК «Интернасьонал»
Игроки ФК «Американо» Кампус-дус-Гойтаказис
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Жувентуде»
Игроки ФК «Итуано»
Игроки ФК «Фенербахче»
Игроки ФК «Османлыспор»
Игроки ФК «Бурсаспор»
Игроки ФК «Антальяспор»
Игроки ФК «Мерсин Идманюрду»
Игроки ФК «Адана Демирспор»